Craig William Cook (ur. 21 maja 1987 w Whitehaven) – brytyjski żużlowiec.

Od sezonu 2014 zawodnik polskiego klubu Ekstraligi żużlowej – Stali Gorzów Wielkopolski.

19 sierpnia 2017 roku awansował do cyklu Grand Prix 2018.

Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu)

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Przypisy

Bibliografia 
 SPEEDWAY HISTORY INFO - HISTORIA ŻUŻLA | Craig Cook

Angielscy żużlowcy
Żużlowcy Stali Gorzów Wielkopolski
Urodzeni w 1987